Hebel-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:
 Hebel-Gymnasium Lörrach
 Hebel-Gymnasium Pforzheim
 Hebel-Gymnasium Schwetzingen